Юрий Алексеевич Осташков (1931—2012) — капитан среднего рыболовного траулера-рефрижератора Беломорской базы гослова. Заслуженный работник рыбной промышленности Карельской АССР (1970). Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Окончил семилетнюю школу, Сортавальскую мореходную школу.

В 1952 г. окончил курсы штурманов малого плавания в г. Ленинграде.

С 1952 г. — боцман, третий, второй, старший помощник капитана судов Мурманской оперативной группе Беломорской базы гослова Министерства рыбного хозяйства СССР.

В 1954 г. окончил курсы штурманов дальнего плавания, капитан среднего рыболовного рефрижераторного траулера «Дуббе».

В 1967 г. окончил Мурманское мореходное училище имени И. И. Месяцева.

Лучший судоводитель.

В 1970 г. экипаж судна под руководством Ю. А. Осташкова за пять месяцев рейса вдвое перевыполнил задание по лову рыбы. Осваивал кошельковый лов в условиях открытого океана, открыл богатый промысловый район в Северо-Западной Атлантике.

Принимал участие в освоении новых типов судов и новых промысловых районов. В 1970 году возглавляемый им экипаж траулера за 5 месяцев экспериментального рейса вдвое перевыполнил задание по вылову рыбы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию рыбного хозяйства, Осташкову Юрию Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1981 г. — капитан-флагман. Избирался депутатом Верховного Совета Карельской АССР (1971—1975).

С 1994 г. — на пенсии, жил в Санкт-Петербурге. Умер 23 декабря 2012 года. Похоронен на Красненьком кладбище .

Примечания

Литература 
 Тукачев, А. Наставник рыбаков / А. Тукачев // Ленинская правда. — 1971. — 3 июня.
 Ананьев, Г. В морях его дороги / Г. Ананьев // Призвание : рассказы о Героях Социалистического Труда. — Петрозаводск, 1975. — С. 157—166.
 Бабуро, В. Звезда рыбака / В. Бабуро // Ленинская правда. — 1982. — 11 июля.
 Бабуро В. Остров Надежды. Петрозаводск // Северный курьер. 1992. 28 июля.

Ссылки 
  

 Три капитана 
 Осташков Юрий Алексеевич 
 Осташков Юрий Алексеевич
 Осташков Ю. А. на сайте Герои страны 

Персоналии:Рыболовство
Заслуженные работники рыбной промышленности Карельской АССР
Похороненные на Красненьком кладбище